Айккендорф () — посёлок в Германии, в земле Саксония-Анхальт.

История 
Ранее существовал как отдельная коммуна, ныне объединён с коммуной Бёрделанд.

География 
Входит в состав района Шёнебек. Население 1172 чел. Занимает площадь 11,71 км². Официальный код — 15 3 67 008.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Саксонии-Анхальт